

Pessoas
Margot Kidder
Daniel Parish Kidder

Localidades
Condado de Kidder
Kidder (Missouri)

Desambiguação